Mumien eller The Mummy kan syfta på:

The Mummy! –  roman från 1827, skriven av Jane C. Loudon
The Mummy (spel) –  ett dator-/konsolspel från 2000

Filmer
Mumien (1911) – en amerikansk stumfilm från 1911 (originaltitel: The Mummy)
Mumien vaknar – en amerikansk skräckfilm från 1932 (originaltitel: The Mummy)
 Mumiens hämnd (film 1940) – en amerikansk film från 1940, originaltitel The Mummy's Hand
Mumiens hämnd (film 1959) – en brittisk film från 1959, originaltitel The Mummy
Mumien (1999) – en amerikansk äventyrs-actionfilm från 1999 (originaltitel: The Mummy) 
The Mummy (film) – en amerikansk skräck- och äventyrsfilm från 2017 (originaltitel: The Mummy)